Der Nonthaburi United S.Boonmeerit Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Hauptstadt Bangkok, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2011 als Globlex Football Club gegründet. 2016 wurde der Verein in BTU United FC umbenannt. Die erste Saison startete der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier startet der Verein in der Region Bangkok. Die erste Saison schloss man mit einem 10. Platz ab. 2012 spielte man ebenfalls in der Region Bangkok. 2013 wechselte man die Region und spielte bis 2015 in der Region Central/West. Die Saison 2016 spielte der Verein in der Region West. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielt der Verein in der Thai League 3. Hier spielt man in der Lower-Region.

Namensänderungen 
 2011: Gründung als Globex FC
 2016: Umbenennung in BTU S.Boonmeerit United FC
 2020: Umbenennung in Nonthaburi United S.Boonmeerit FC

Vereinserfolge 
 Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.): 2010

Stadion 

Bis 2015 trug der Verein seine Heimspiele im Ramkhamhaeng University Stadion im Bezirk Bang Kapi in Bangkok aus. Das Mehrzweckstadion, dessen Eigentümer die Ramkhamhaeng-Universität ist, hat ein Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern.

Seit 2016 trägt BTU seine Heimspiele im Bangkokthonburi University Stadium im Bezirk Thawi Watthana in Bangkok aus. Der Eigentümer des 1500 Zuschauer fassenden Mehrzweckstadions ist die Bangkokthonburi Universität.

Spielstätten

Spieler 
Stand: 26. Juni 2019

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Nonthaburi United S.Boonmeerit FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Nonthaburi United S.Boonmeerit FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Nonthaburi United S.Boonmeerit FC bei facebook.com

Gegründet 2011
Fußballverein aus Bangkok